

Persone 
Russo – calciatore brasiliano

Altro 
Russo – cognome italiano, variante di Rossi
Russo – famiglia nobile siciliana
Russo – persona appartenente al gruppo etnico russo
 Russo – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Russo – ex comune, ora frazione del comune svizzero di Onsernone, nel Cantone Ticino
 Clan Russo di Nola – clan della camorra
Lingua russa – lingua slava